Дивізіон 2: 1957–58 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Ландскруна БоІС, «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) та «Ергрюте» ІС (Гетеборг) і Шеллефтео АІК. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) та «Ергрюте» ІС (Гетеборг).

Турнірні таблиці

Норрланд 1957–58 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Шеллефтео АІК
|27||18||2||7||66||34||+32||38
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Гольмсунд
|27||13||11||3||58||27||+31||37
|-
|3||style="text-align: left;"| «Марма» ІФ (Мармаверкен)
|27||13||9||5||68||45||+23||35
|-
|4||style="text-align: left;"|ГІФ Сундсвалль
|27||13||4||10||62||49||+13||30
|-
|5||style="text-align: left;"|Ликселе ІФ
|27||10||8||9||48||53||-5||28
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Лулео
|27||10||5||12||54||66||-12||25
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Естерсунд
|27||8||8||11||58||53||+5||24
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|27||10||3||14||53||67||-14||23
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Буденс БК
|27||5||5||17||51||80||-29||15
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Шеллефтео ІФ
|27||4||7||16||36||80||-44||15
|}

Свеаланд 1957–58 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|33||25||5||3||117||32||+85||55
|-
|2||style="text-align: left;"|Дегерфорс ІФ
|33||21||6||6||87||42||+45||48
|-
|3||style="text-align: left;"|Еребру СК
|33||22||3||8||91||41||+50||47
|-
|4||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|33||20||1||12||70||67||+3||41
|-
|5||style="text-align: left;"|Чепінг ІС
|33||17||4||12||80||74||+6||38
|-
|6||style="text-align: left;"|Вестерос СК
|33||12||7||14||71||64||+7||31
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Стокгольм
|33||13||4||16||54||61||-7||30
|- 
|8||style="text-align: left;"|СК «Сіфгелла» (Сефле)
|33||11||6||16||45||54||-9||28
|-
|9||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|33||10||7||16||56||77||-21||27
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|«Васалундс»  ІФ (Стокгольм)
|33||9||5||19||54||82||-28||23
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|ІФК Буфорс
|33||6||4||23||43||105||-62||16
|- style="background: #deb0b0"
|12||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|33||3||6||24||27||96||-69||12
|}

Східний Йоталанд 1957–58 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|33||24||4||5||97||34||+63||52
|-
|2||style="text-align: left;"|Роо ІФ
|33||19||9||5||71||38||+33||47
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|33||17||5||11||84||63||+21||39
|-
|4||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|33||15||5||13||74||57||+17||35
|-
|5||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|33||13||9||11||69||54||+15||35
|-
|6||style="text-align: left;"|Геганес БК
|33||14||6||13||58||63||-5||34
|-
|7||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|33||14||4||15||66||66||0||32
|- 
|8||style="text-align: left;"|Катрінегольмс СК
|33||13||6||14||45||51||-6||32
|-
|9||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|33||12||6||15||56||73||-17||30
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФ СААБ (Лінчепінг)
|33||11||7||15||58||82||-24||29
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"| ІФ «Алліанс» (Мальме)
|33||4||8||21||35||79||-44||16
|- style="background: #deb0b0"
|12||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
|33||6||3||24||44||97||-53||15
|}

Західний Йоталанд 1957–58 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|33||25||5||3||118||42||+76||55
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)
|33||22||6||5||78||34||+44||50
|-
|3||style="text-align: left;"|«Норрбю» ІФ (Бурос)
|33||19||7||7||68||30||+38||45
|-
|4||style="text-align: left;"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)
|33||14||7||12||61||58||+3||35
|-
|5||style="text-align: left;"|ІК «Оддевольд» (Уддевалла)
|33||14||5||14||53||67||-14||33
|-
|6||style="text-align: left;"|Чінна ІФ
|33||12||7||14||44||53||-9||31
|-
|7||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|33||12||6||15||62||60||+2||30
|-
|8||style="text-align: left;"|Ваггеридс ІК
|33||11||6||16||61||71||-10||28
|-
|9||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|33||10||8||15||38||53||-15||28
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Транему ІФ
|33||9||7||17||39||60||-21||25
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|33||10||4||19||48||78||-30||24
|- style="background: #deb0b0"
|12||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|33||3||6||24||31||95||-64||12
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 Шеллефтео АІК - «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) 0-0, 2-6
 «Ергрюте» ІС (Гетеборг) - Ландскруна БоІС 5-0, 1-0

«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) та «Ергрюте» ІС (Гетеборг) підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1957 у Швеції
1958 у Швеції